Glendale može značiti:

SAD
 Glendale, Arizona, grad u okrugu Maricopa
 Glendale, Kalifornija, grad u okrugu Los Angeles